Szűcs János (?-?) kuruc brigadéros
 Szűcs János (1940) színházi rendező
 Szűcs János (1955–2006) labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Szűcs János (1956) labdarúgó (Debreceni MVSC)
 Szűcs János zeneszerző, hangszeres zenész (gitár)